Каменное — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии и коммуны Суомуссалми области Кайнуу Республики Финляндии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км². Располагается на высоте 233,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Из озера вытекает река Хиетайоки, воды которой, протекая полностью по территории Финляндии, через ряд проток, озёр и ламбин, втекают в реку Оулуйоки.

В озере не менее десятка безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды. Через самый северный — Раясаари — проходит государственная граница.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020020011102000009365.

См. также 
 Озёра Карелии
 Озёра Финляндии

Примечания 

Бассейн Ботнического залива
Озёра Костомукшского городского округа
Пограничные озёра
Суомуссалми